Bruchini é uma tribo de coleópteros da subfamília Bruchinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Chrysomelidae
 Subfamília Bruchinae
 tribo Bruchini
 Subtribo Acanthoscelidina
 Subtribo Bruchidiina
 Subtribo Bruchina
 Subtribo Megacerina

Bruchinae
Bruchini